В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Розалін Феербенк і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Барбара Поттер 6-7, 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Барбара Поттер (фінал)

 Бонні Гадушек /  Венді Вайт (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Ілана Клосс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Richmond